Takayuki Sasaki (jap. 佐々木孝元, Sasaki Takayuki) – japoński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1986/1987, kiedy zajął 44. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Sasaki brał udział w Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie, ale bez sukcesów.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Mistrzostwa Świata 
 Indywidualnie
 1987 Oberstdorf (RFN) – 44. miejsce (duża skocznia), 64. miejsce (normalna skocznia)

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Japońscy skoczkowie narciarscy